Джонни Род (, настоящее имя John Tumminello, родился ) — американский бас-гитарист. Начинал свою карьеру в группе King Kobra с 1983 по 1986 год.

В 1986 году присоединился к хэви-метал группе W.A.S.P. — его пригласил гитарист группы Крис Холмс после того как от них ушёл Рэнди Пайпер.

Джонни покинул W.A.S.P. в 1992 году.
В 2010 году он присоединился к воссоединившимся King Kobra.

26 января 2021 шведская группа "Rexoria" на своей официальной странице в Facebook анонсировала Джонни Рода как своего нового бас-гитариста

Примечания

Ссылки 
 Страница группы King Kobra на Myspace
 История группы W.A.S.P.

Бас-гитаристы США
Рок-музыканты США